Ederson Honorato Campos - calciatore brasiliano.
Éderson Alves Ribeiro Silva - calciatore brasiliano.
Ederson Moraes - calciatore brasiliano.
Éderson José dos Santos Lourenço da Silva - calciatore brasiliano.
Ederson Tormena - calciatore brasiliano.